Морис Фицджеральд, 9-й герцог Лейнстер (; род. 7 апреля 1948 года) — 9-й герцог Лейнстер (с 2004 года), граф Оффали (1948—1976), маркиз Килдэр (1976—2004), англо-ирландский аристократ, пэр Ирландии. По профессии — ландшафтный дизайнер.

Герцог является самым высокопоставленным членом Пэрства Ирландии.

Его титулы:  9-й герцог Лейнстер (с 2004), 9-й маркиз Килдэр (с 2004), 14-й барон Оффали (с 2004), 28-й граф Килдэр (с 2004), 9-й граф Оффали (с 2004), 9-й виконт Лейнстер из Таплоу (графство Бакингемшир; с 2004) и 4-й барон Килдэр из Килдэра (графство Килдэр; с 2004).

Семья и образование 
Морис Фицджеральд — старший сын Джеральда Фицджеральда, 8-го герцога Лейнстера (1914—2004), и его жены Энн (1922—2016) — дочери полковника Филипа Смита.

Морис получил образование в школе Миллфилд (деревня Стрит, графство Сомерсет, Англия).

3 декабря 2004 года после смерти своего отца Морис Фицджеральд унаследовал титул 9-го герцога Лейнстера.

Брак и дети 
19 февраля 1972 года Морис Фицджеральд, носивший титул графа Оффали, женился на Фионе Марии Франческе Холлик (род. 1953), дочери Гарри Бернарда Холлика (1912—1985) и Фионы Перселл (1917—2003). В браке родились дети:
 Томас Фицджеральд, граф Оффали (12 января 1974 — 9 мая 1997), не женат и бездетен. Погиб в автомобильной катастрофе.
 леди Франческа Эмили Перселл Фицджеральд (род. 6 июля 1976), 1-й муж — Стивен Томпсон, 2-й муж — Марк Хоббс. Дети от двух браков:
 Амелия Грейс Франческа Томпстон Фицджеральд (род. 29 апреля 2004)
 Дейзи Эмили Матильда Томпстон Фицджеральд (род. 26 ноября 2007)
 Руфус Джеймс Томас Фицджеральд-Хоббс (род. 23 февраля 2016)
 леди Полианна Луиза Клементина Фицджеральд (род. 9 мая 1982), не замужем.

Наследник 
Поскольку единственный 23-летний сын герцога Томас погиб в 1997 году, не оставив после себя детей, наследником герцогского титула стал младший брат герцога Лейнстера — капитан лорд Джон Фицджеральд (1952—2015). Он получил образование в Миллфилде и в Королевской военной академии в Сандхерсте. Он служил в чине капитана в 5-м Королевском гвардейском драгунском полку. Позднее работал тренером по объезду лошадей. Лорд Джон Фицджеральд женился на Барбаре Зиндель, дочери Андреаса и Даниэли Зиндель из Лозанны (Швейцария). Брак был заключён в церкви Святого Николая в Чадлингтоне (графство Оксфордшир) 11 декабря 1982 года. Супруги развелись в 2013 году. Лорд Джон Фицджеральд скончался 3 августа 2015 года. Супруги имели в браке двух детей:
 Гермиона Фицджеральд (род. в октябре 1985)
 Эдвард Фицджеральд (род. в октябре 1988), наследник титул герцога Лейнстера.

Споры относительно герцогского титула 
Возник спор относительно наследования титула герцога Лейнстер среди потомков 5-го герцога Лейнстер (развенчан Майклом Эсториком в 1981 году). В настоящее время законным наследником титула считается Эдвард Фицджеральд, племянник 9-го герцога Лейнстера.

Титулы и стили 
 7 апреля 1948 — 8 марта 1976 года: граф Оффали.
 8 марта 1976 — 3 декабря 2004 года: маркиз Килдэр.
 3 декабря 2004 — настоящее время: Его светлость герцог Лейнстер.

Предки 

</center>

Примечания

Ссылки 
 
 Ducal House of Leinster
 Leinster Leader, Moving Maynooth visit by FitzGerald
 Hermione FitzGerald professional golf

Морис
09
28